33-й выпуск Тура Германии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам  Германии. Гонка проводилась с 23 по 26 августа 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал словенский велогонщик Матей Мохорич из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 11 категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 6 проконтинентальных команд и 5 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышел 131 спортсмен. До финиша доехали 112 гонщиков.

Маршрут 
Гонка состояла из 4 этапов общей протяжённостью 737 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Германии 2018 на FirstCycling
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2018 году
Август 2018 года